pagórek – niewielka wyniosłość o wysokości względnej od paru do parudziesięciu metrów, która wyraźnie zarysowuje się na terenie

Części miast w Polsce 
 Pagórek – część miasta Bochnia
 Pagórek – część miasta Gostynin

Miejscowości podstawowe w Polsce 
 Pagórek – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Dębowiec

Integralne części wsi w Polsce 
 Pagórek – przysiółek wsi Święcko w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko
 Pagórek – część wsi Borówna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Pagórek – część wsi Lipnica Dolna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Pagórek – część wsi Stary Wiśnicz w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz
 Pagórek – część wsi Krzeczów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa
 Pagórek – część wsi Iwkowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Pagórek – część wsi Harbutowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Sułkowice
 Pagórek – część wsi Gródek w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Pagórek – część wsi Królowa Polska w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Pagórek – część wsi Mszalnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Pagórek – część wsi Czernichów w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Pagórek – część wsi Gnatowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Pagórek – część wsi Szpitary w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko
 Pagórek – część wsi Stogniowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Pagórek – część wsi Więckowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice
 Pagórek – część wsi Targoszów w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Pagórek– część wsi Marcówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zembrzyce
 Pagórek – część wsi Dąbrówka w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Pagórek – część wsi Klecza Dolna w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Pagórek – część wsi Klecza Górna w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Pagórek – część wsi Ponikiew w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Pagórek – część wsi Bierzewice w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynim
 Pagórek – część wsi Bejsce w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Pagórek – część wsi Rzemienowice w woj. świętokrzyskim, w  pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Pagórek – część wsi Podgaje w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Pagórek – część wsi Topola w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Pagórek – część wsi Biedrzykowice w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce
 Pagórek – część wsi Kołków w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów